Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Cameron () :
le comté de Cameron, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
le comté de Cameron, situé dans l'État du Texas.

Par ailleurs, il existe une paroisse de Cameron, située dans l'État de Louisiane ; la paroisse () est l'équivalent, en Louisiane, du comté () dans les autres États.